Die Asylpolitik umfasst alle Maßnahmen zur Steuerung und Ordnung von Menschen, die in einem anderen Staat Schutz suchen. Die Maßnahmen reichen von totaler Abschottung bis hin zu totaler Öffnung. Die Asylpolitik schlägt sich in Form von Gesetzen nieder, die die Staaten erlassen. Von vielen Staaten ist die Genfer Flüchtlingskonvention als Grundlage für nationales Recht anerkannt. Politisch steht die Asylpolitik im Konflikt zwischen Sicherheit und liberalem Umgang mit Asylbewerbern. Die Asylpolitik ist von der Ausländerpolitik, der Flüchtlingspolitik, der Migrationspolitik, der Integrationspolitik und der Rückkehrpolitik zu unterscheiden.

Literatur 
 Domenica Dreyer-Plum: Die Grenz- und Asylpolitik der Europäischen Union 1. Auflage. UTB, München, 2020.

Siehe auch 
 Asylpolitik der Europäischen Union
 Migrations- und Asylpolitik Australiens

Einzelnachweise 

Politikfeld
Asyl
Migrationspolitik